Arancibia ist der Familienname folgender Personen:

 David Padilla Arancibia (1927–2016), bolivianischer Militär; 1978/79 de facto Präsident der Republik Bolivien
 Enrique Arancibia Clavel (1944–2011), chilenischer Geheimdienstmitarbeiter
 Jerónimo Méndez Arancibia (1887–1959), chilenischer Politiker; 1941/42 amtierender Präsident Chiles
 José María Arancibia (* 1937), Erzbischof von Mendoza
 Gunther Alberto Uhlmann Arancibia (* 1952), chilenisch-US-amerikanischer Mathematiker